Сиро́ткин (Сиро́ткина) — русская фамилия.

Известные носители 
 Сироткин, Александр Савельевич (1890—1965) — советский генерал-лейтенант.
 
 Сироткин, Андрей Витальевич (род. 1985) — российский кикбоксер.
 Сироткин, Владимир Дмитриевич (1947—2021) — российский политик.
 Сироткин, Владлен Георгиевич (1933—2005) — историк и публицист, профессор Дипломатической академии МИД РФ.
 
 Сироткин, Иван Тихонович (1925—1985) — полный кавалер ордена Славы.
 Сироткин, Михаил Яковлевич (1908—1970) — советский литературовед, критик, фольклорист, доктор наук, профессор.
 
 Сироткин, Николай Евграфович (1842—1920) — русский церковный деятель, просветитель, исследователь.
 
 
 Сироткин, Тимофей Николаевич (1904—1976) — кавалер пяти орденов Красной Звезды.
 Сироткин, Фёдор Алексеевич (1913—1944) — старший сержант, Герой Советского Союза.



См. также